Oficjalne symbole prowincji Quebec

Symbole kanadyjskich prowincji
Quebec